Елмор (округ, Алабама) 
 Елмор (округ, Айдахо)